Penyrheol kan syfta på:

 Penyrheol, Caerphilly - en ort i Caerphilly, Wales
 Penyrheol, Trecenydd and Energlyn - en community i Caerphilly i Wales
 Penyrheol, Swansea - en ort i Swansea, Wales
 Penyrheol, Torfaen - en ort i Torfaen, Wales